Bear Grove Township (Illinois)
Bear Grove Township (Iowa)